240 километр — остановочный пункт Большого кольца Московской железной дороги в Троицком округе Москвы. Относится к Московско-Смоленскому региону Московской железной дороги. Находится в границах станции Бекасово-Сортировочное (один из шести о.п. этой станции).

Названа по расстоянию от станции Александров-1.

Состоит из одной низкой прямой боковой платформы. Платформа неполной длины (рассчитана на приём 6-вагонного электропоезда). На платформе находится навес для защиты пассажиров от дождя. Постройки и сооружения выдержаны в сине-белой цветовой гамме, характерной для Киевского направления Московской железной дороги.

У платформы проходит только один путь станции Бекасово-Сорт. (главный путь № II), по которому осуществляется двустороннее движение пригородных электропоездов. Главный путь № I проходит с другой стороны станции, остановочных пунктов не содержит, не используется пригородными поездами.

На платформе останавливаются: 5 (6 по выходным дням) пар электропоездов, курсирующих на участке Кубинка-2 — Кубинка-1 — Бекасово-1 — Столбовая — Детково, электропоезд Калуга-1 — Кресты (1 пара), 2 пары (3 летом) электропоездов Москва-Киевская — Кресты, и 2 пары электропоездов линии Апрелевка — Детково. Билеты для проезда приобретаются непосредственно в электропоездах у разъездных кассиров.

Среднее время в пути электропоезда от 240 км до Бекасово-1 — 24 минуты. До Москвы-Киевской — 1 час 45 минут. До станции Столбовая — 54 минуты.

Вблизи платформы 240 км расположен дачный посёлок.

В 80 метрах северо-восточнее платформы проходит тупиковая автодорога, идущая вдоль парков «С» и «В» станции, заканчивающаяся в восточной горловине парка «В»; в 350 метрах севернее находится нерегулируемый железнодорожный переезд. Напротив дорожки от платформы за автодорогой находится единственный пешеходный надземный переход через пути станции Бекасово-Сорт. (в узком месте между парками «С» и «В»), ведущий на север в поселение Новофёдоровское, к деревне Архангельское и СНТ.

Галерея

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов по платформе 240 км.
 Александр Каменский БМО: Южное.

Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Троицкого административного округа
Поселение Киевский